Bergère is Frans voor een vrouwelijke schaapherder (mannelijk: berger). Bergère of Bergères kunnen verwijzen naar:
 Bergère (hoed), een 18e-eeuws hoofddeksel voor vrouwen
 Bergère (stoel), een van oorsprong Franse gestoffeerde stoel met armleuningen
 Bergères (Aube), een gemeente in het Franse departement Aube
 Bergères-lès-Vertus, een gemeente in het Franse departement Marne
 Bergères-sous-Montmirail, een gemeente in het Franse departement Marne
 Le Faune et la Bergère, een suite voor mezzosopraan en orkest van Igor Stravinsky

Personen 
 Ouida Bergère (1886-1974), Amerikaans actrice en scenariste
 Valérie Bergère (1875-1938), Duits-Amerikaanse comédienne

Zie ook 
 Berger (doorverwijspagina)
 Folies Bergère (doorverwijspagina)